BMG pode referir-se aos seguintes artigos;
BMG -  Gravadora de origem alemã
Blue Man Group - Grupo de espetáculos teatrais
Banco BMG - Banco brasileiro

BMG